Ла Лимонера има више значења:

 Ла Лимонера (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лимонера, Ранчо Нуево (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лимонера (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лимонера, Ла Сируелера (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лимонера (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лимонера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера, Ел Лимон дел Платано (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера, Буенавистиља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера, Ла Лимонера дел Позо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера, Ел Молино (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимонера (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лимонера (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лимонера, Лас Игерас (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лимонера (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лимонера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лимонера (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лимонера (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику